Каценельсон ():

Известные носители 
 Каценельсон, Авраам (1888—1956) — сионистский активист, один из подписавших декларацию независимости Израиля.
 Каценельсон, Айра (род. 1944) — американский политолог и историк.
 Каценельсон, Берл (1887—1944) — деятель сионистского движения, политик и журналист.
 Каценельсон, Валерий (род. 1946) — русский джазовый саксофонист.
 Каценельсон, Иосиф (1896—1940) — лидер сионистов-ревизионистов, командир Бейтара.
 Каценельсон, Ицхак (род. 1934) — израильский математик.
 Каценельсон, Ицхок (1886—1944) — еврейский переводчик, поэт и драматург.
 Каценельсон, Лев Израилевич (1847—1917) — российский врач, прозаик, гебраист и общественный деятель, редактор «ЕЭБЕ», ректор курсов востоковедения.
 Каценельсон, Нисон Иосифович (1862—1923) — депутат Государственной думы.
 Каценельсон, Палтиель (1898 — ?) — эмигрантский писатель, поэт и публицист.

См. также

Примечания